«La voix du bon Dieu» — дебютний франкомовний студійний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 6 листопада 1981 року.

Список композицій

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Дебютні альбоми 1981
Франкомовні музичні альбоми